Juan Antonio Hernández puede referirse a:

Juan Antonio Hernández (1966-), baloncestista español.
Juan Antonio Hernández (1978-), político hondureño mejor conocido como Tony Hernández.
Juan Antonio Hernández Pérez de Larrea (1730-1803), obispo español.